Die Abkürzung WTT steht für:

 Warsaw Trade Tower, Wolkenkratzer in Warschau
 Well-to-Tank, auch Well2Tank
 Westerwald-Taunus-Tunnel, siehe Neubaustrecke Troisdorf–Mainz-Bischofsheim
 WTT Inc., siehe Radius (Unternehmen)

WTT